Wiebes ist der Familienname von:

 Eric Wiebes (* 1963), niederländischer Politiker
 Jacobus Theodorus Wiebes (1931–1999), niederländischer Entomologe, Evolutionsbiologe und Museumsleiter
 Lorena Wiebes (* 1999), niederländische Radsportlerin